Gary Marocchi – calciatore e allenatore di calcio australiano
Giancarlo Marocchi – calciatore e dirigente sportivo italiano
Marco Marocchi – calciatore italiano
Paolo Marocchi – calciatore italiano
Valentina Marocchi – tuffatrice italiana
Marocchi (Poirino) – frazione di Poirino